modrzew – drzewo
 3 miejscowości w Polsce: 
 Modrzew – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno 
 Modrzew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Modrzew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Zbuczyn